Lightiella är ett släkte av kräftdjur. Lightiella ingår i familjen Hutchinsoniellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Cephalocarider
Lightiella